Betty Arlen – attrice e ballerina statunitense
 Gary Arlen Kildall – informatico statunitense
 Harold Arlen – compositore statunitense 
 John Arlen Patera – giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Joan Arlene Spillane – ex nuotatrice statunitense
 Judith Arlen –attrice e cantante statunitense
 Lynn Arlen Stalmaster – casting director statunitense
 Richard Arlen – attore statunitense